Abravanel – famiglia ebrea originaria della Castiglia spagnola
 Maurice Abravanel – musicista, compositore e direttore d'orchestra statunitense
 Roger Abravanel – saggista italiano